Йозеф Садовский (; 1689—1749) — дворянин, иезуит; регент папского алумната при виленской академии в 1728 и 1736 годах, ректор несвижского коллегиума (1732—1735), ректор виленской Академии и университета Общества Иезуитов (1738—1741), профессор, доктор теологии и канонического права.

Биография 

Представитель литовского магнатского рода Садовские из Гедиминовичей герба Любич. Сын Рейнхольда Садовского, каштеляна брест-литовского и Кристины (Катерины Людовики) Поцей, дочки Адама Поцея, стольника брест-литовского.

По окончании обучения в иезуитских школах в Брест-Литовске, изучал полтора года философию в Виленской академии. 15 декабря 1707 года вступил в орден иезуитов. Два года был послушником при костёле св. Игнация в Вильно (1707—1709). Изучал философию (1710—1713) и теологию (1713—1717). В 1716 году в Вильно получил сан священника. Впоследствии обучал риторике в Гродно (1717—1718) и Пултуске (1718—1719), а также философии в Варшаве (1719—1721). В академии в Вильно получил степень магистра философии и гуманитарных наук, возглавил кафедру этики и политики. В 1723—1724 годах изучал духовность и право в Несвиже.

В 1724 года в Вильно стал профессором философии и преподавал логику, физику и метафизику (1724—1727), исполнял обязанности секретаря академии и управлял средними школами (1725—1727). В 1727 году в академии получил степень доктора теологии и возглавил кафедру схоластической теологии и приступил к исполнению обязанностей декана факультета философии, а с 1729 года — декана факультета теологии.

С 1732 года в течение трёх лет исполнял обязанности ректора коллегиума Святого Михала в Несвиже. После возвращения в Вильно в 1735 году снова возглавил факультет права. В 1736 году получил степень доктора канонического права и был назначен вице-канцлером академии, а также возглавил Папский Алумнат.

После пожара в начале июня 1737 года, когда сгорела часть костёла Святого Иоанна, здания академии и Алумната, Йозеф Садовский приступил в восстановлению Алумната, а полученную от родного брата Игнация Садовского, старосты слонимского, одну тысячу польских злотых отдал на реставрацию академии. С 14 сентября 1738 года приступил к исполнению обязанностей ректора академии. В 1739 году ввёл в программу обучения историю, как обязательный предмет, в то же время был противником ввода других новых предметов обучения на философском факультете. Модернизовал типографию в академии. Под управлением Йозефа Садовского материальная база академии находилась в хорошем состоянии.

С 24 сентября 1741 года до 1745 года управлял литовской провинцией. После возвращения в Вильно — начальник дома профессоров при костёле Св. Казимира (1745—1748), а затем ректор монастыря третьего испытательного срока при костёле св. Рафаила (1748—1749).

Умер 23 марта 1749 года в Вильно.

См. также 
 Садовский, Кристоф Андреевич
 Садовский, Рейнхольд
 Дворец Алумната
 Вильнюсский университет
 Костёл Святого Игнатия Лойолы (Вильнюс)
 Костёл Святых Иоаннов
 Костёл Святого Казимира (Вильнюс)
 Костёл Святого Рафаила (Вильнюс)

Примечания

Литература 
 Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego S.J. Tom VIII w Lipsku, 1841 — S. 228

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Дворяне королевские
Иезуиты Польши
Богословы Польши
Иезуиты Литвы
Доктора наук (до 1934 года)
Доктора теологии
Доктора канонического права
Родившиеся 21 января
Родившиеся в 1689 году
Родившиеся в Бресте
Родившиеся в Великом княжестве Литовском
Ректоры Вильнюсского университета